El nombre Bonaventura Bassegoda puede hacer referencia a:

Bonaventura Bassegoda i Amigó (1862 - 1940), arquitecto español.
Bonaventura Bassegoda i Musté (1896 - 1987), arquitecto español, hijo del anterior.
Bonaventura Bassegoda i Nonell (1926), arquitecto español, hijo del anterior.
Bonaventura Bassegoda i Hugas (1954), historiador del arte.